Сладжана Милошевич () (, Белград, СФРЮ) — сербська співачка.

Дискографія
 1976 . Mikado
 1977 . Au, au
 1978 . Simpatija
 1978 . Baby
 1978 . Sexy lady
 1979 . Amsterdam
 1981 . Recept za ljubav
 1983 . Neutral design
 1984 . Samsara
 1984 . Princeza
 1985 . Fantastično putovanje
 1987 . Bez nade
 1988 . Alexandra Sladjana Milosevic & Darko Kraljic
 1998 . Harmony
 2000 . Animal tested
 2002 . Metamorfoza compilation, vol.1, 2 и 3
 2008 . Fantastično putovanje CD + DVD

Сербські співачки
Співачки